Zeitschrift für Geschichtswissenschaft ist der Titel folgender Zeitschriften:

 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (1844), kurz: ZGW, 1844–1848 herausgegeben von Wilhelm Adolph Schmidt
 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (1953), kurz: ZfG, eine seit 1953 monatlich erscheinende geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (DZG), 1888–1895 herausgegeben von Ludwig Quidde